Димитриади () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Димитриади, Мария (1951—2009) — греческая певица.
 Димитриади, Одиссей Ахиллесович (1908—2005) — советский дирижёр, педагог, народный артист СССР.

См. также 
 Димитриадис